Änglavingar syftar på:

 Änglavingar – vridna vingar hos andfåglar beroende på för proteinrik föda
 Änglavingar – del av änglars ikonografi
 Änglavingar – en grupp i familjen begoniaväxter, se fläckbegonior
 På änglavingar – bok från 1998 av Mariana Stjerna
 Änglavingar (körkomposition) – körkomposition av Jerker Leijon
 Änglavinge – namn på Husqvarnas MC-modell 22 1940-1941 98 cc, se Husqvarna (mc)